Diospyros goeppertii är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Johann Heinrich Robert Göppert och som fick sitt nu gällande namn av Bakh.

Diospyros goeppertii ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
goeppertii